AS-204 steht für

 die ursprüngliche Missionsbezeichnung von Apollo 1
 die interne Projektbezeichnung von Apollo 5